Loch Awe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Fionain Abhainn, vattendrag, Skottland, Argyll and Bute, 
 Loch Awe (sjö i Storbritannien, Highland), Skottland, 
 Loch Awe (sjö i Storbritannien, Argyll and Bute), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar